Geret oder Géret ist der Familienname folgender Personen: 

 Christoph Heinrich Andreas Geret (1686–1757), deutscher evangelischer Theologe
 Georges Géret (1924–1996), französischer Schauspieler
 Johann Georg Geret (1694–1761), deutscher evangelischer Theologe und Pädagoge
 Samuel Luther von Geret (1730–1797), deutscher evangelischer Theologe, Jurist und Politiker 

Siehe auch:
 Gehret